

Cinema
 Urlo (Howl) – film del 2010 diretto da Rob Epstein e Jeffrey Friedman

Letteratura 
 Urlo (Howl) – poesia di Allen Ginsberg del 1956

Pittura 
 L'urlo, o anche Il grido – un celebre dipinto di Edvard Munch (titolo originale in norvegese: Skrik)

Musica 
 Urlo – album di Ivan Cattaneo del 1980
 Urlo – album di Massimo Urbani del 1988
 Urlo – album dei Litfiba del 1994
 Urlo – rivista musicale dedicata al rock italiano attiva tra il 1983 ed il 1997

Altro 
 Urlo o grido – motto di una squadriglia, nella terminologia scout

Pagine correlate 
 L'urlo (disambigua)